Pelinka ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pelinka (* 1941), österreichischer Politikwissenschaftler
 Marta Pelinka-Marková (* 1947), österreichische Publizistin tschechoslowakischer Herkunft
 Niko Pelinka (* 1986), österreichischer PR-Mann und Lobbyist
 Peter Pelinka (* 1951), österreichischer Journalist
 Werner Pelinka (* 1952), österreichischer Komponist